Alberto Fasulo – regista italiano
 Aristarco Fasulo – pastore protestante e saggista italiano
 Claudio Fasulo – autore televisivo e dirigente d'azienda italiano
 Teo Fasulo – insegnante di educazione fisica e direttore didattico italiano